Починковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Починковское сельское поселение — входит в Большеберезниковский район Мордовии
 Починковское сельское поселение — входит в Башмаковский район Пензенской области